Перша ліга Словенії 1996—1997 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вперше здобув Марибор.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Примор'є взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як фіналіст Кубку Словенії 1996—1997.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1996–1997
Словенія
Словенія
1996 у словенському спорті
1997 у словенському спорті